Chidori est un des personnages principaux dans le manga Ayashi no Ceres.
Chidori est un des personnages principaux dans le manga Full Metal Panic.
Chidori est une attaque utilisé par Kakashi et Sasuke dans le manga Naruto.
Chidori est le nom de code de projet de Windows 8.